Grotta di Altamira, Spagna
 Altamira – città dell'Argentina
 Altamira – comune della Colombia nel Dipartimento di Huila
 Altamira – municipio dello Stato di Pará (Brasile)
 Altamira – comune della Repubblica Dominicana nella provincia di Puerto Plata
 Altamira – città dello Stato di Tamaulipas (Messico)
 Altamira – settore di Caracas (Venezuela)
 Altamira – nome immaginario del possedimento terriero appartenente a Santos Luzardo, protagonista del romanzo Donna Barbara di Rómulo Gallegos
 Altamira – film del 2016 diretto da Hugh Hudson
 Altamira – album del 2016 di Mark Knopfler ed Evelyn Glennie, contenente la colonna sonora dell'omonimo film
 7742 Altamira – asteroide della fascia principale